Dom Pedro of Peter I van Brazilië
 Dom Pedro (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Dom Pedro de Alcântara, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul